Мерсенн, Марен (1588—1648) — французский математик, физик, философ и богослов, теоретик музыки.
 Мерсенн — большой древний ударный кратер в области западного побережья Моря Влажности на видимой стороне Луны.

См. также 
 Число Мерсенна — числo вида , где  — натуральное число.